Qabakh Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qabākh Tappeh, ort, Västazarbaijan, 
 Qābākh Tappeh (kulle i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar